Heliaster är ett släkte av sjöstjärnor. Heliaster ingår i familjen Heliasteridae. 

Heliaster är enda släktet i familjen Heliasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Heliaster